Madre de Deus (portug.:  Muttergottes) steht für:

Orte in Brasilien:
 Madre de Deus (Bahia)
 Madre de Deus de Minas, Minas Gerais
 Brejo da Madre de Deus, Pernambuco

Sakralbauten:
 Kloster Madre de Deus, Lissabon, Portugal, heute National Azulejo Museum
 Madre de Deus (São João), Kirche in Portugal
 Madre de deus (Vettukad), Kirche in Kerala, Indien

Weiteres:
 Filipe da Madre de Deus (ca. 1630–1688/90), portugiesischer Komponist
 Madre de Deus (Schiff), portugiesisches Schiff
 Madre de Deus-Zwischenfall, Schiffsversenkung 1610

Siehe auch:
 Madredeus
 Madre de Dios